Amerikahuset kan syfta på:

Amerikahuset – en betongbyggnad i stadsdelen Masthugget i Göteborg
Amerikahuset (roman) – roman av Sven Olov Karlsson

Se även
Amerikaskjulet – en terminalbyggnad vid Stigbergskajen i Göteborgs hamn